Didargylyç Urazow (en russe : ), né le  au Turkménistan et mort le  à Achgabat, est un footballeur international turkmène.

Il évoluait au poste d'attaquant avec le club du FK Ahal.

Biographie

Club

Sélection 
Didargylyç Urazow est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Baýram Durdyýew en 1996. 

Il compte ?? sélections et ?? buts avec l'équipe du Turkménistan entre 1996 et 2011.

Palmarès

En club 
 Nisa Achgabat :
 Champion du Turkménistan en 1996, 1999, 2001 et 2003
 Vainqueur de la Coupe du Turkménistan en 1998

 Tobol Kostanaï :
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2007

 Balkan Balkanabat :
 Champion du Turkménistan en 2011 et 2012
 Vainqueur de la Coupe du Turkménistan en 2012
 Vainqueur de la Supercoupe du Turkménistan en 2011 et 2012

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur du championnat du Turkménistan en 1999 () et 2001 ()

Statistiques

Statistiques en club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international turkmène
Joueur de l'Irtych Pavlodar
Joueur du Tobol Kostanaï
Naissance en RSS du Turkménistan
Naissance en février 1977
Décès en juin 2016
Décès à 39 ans
Décès à Achgabat